Сонет:

 Сонет — твёрдая поэтическая форма.
 Сонет — торговая марка российской компании «Персональные коммуникации».